Haunted (englisch für „verfolgen“, „heimsuchen“) steht für:

 Haunted (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2002) 
 Haunted (Film) (auch Dark House), US-amerikanischer Film von Victor Salva (2014) 
 Haunted – Haus der Geister, britischer Film von Lewis Gilbert (1995)
 Haunted – Seelen ohne Frieden, deutsche Fernsehserie (2016–2017)
 The Haunted, schwedische Band
 Haunted, der Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Heimgesucht – Unglaubliche Zeugenberichte (2018)
 Haunted (Album), Album der US-amerikanischen Band Blood on the Dance Floor (2018)